Valor actual net (del seu nom en anglès  Net Present Value), càlcul del valor actual d'una inversió actualitzant-ne els fluxos de caixa
 Nucleopolyhedrovirus, gènere de virus de la família dels Baculoviridae